Listas de telenovelas
A Lista de novelas perdidas são telenovelas brasileiras que foram parcialmente ou totalmente perdidas, de modo intencional ou não.

Lista

Referências 

Televisão